Дэнни Эррера (; р. 1970) — американский барабанщик.

В 1991 году стал участником английской грайндкор-группы Napalm Death, заменив Мика Харриса. Первым альбомом группы, записанным при его участии, стал Utopia Banished (1992).

По словам вокалиста группы Марка Гринвея, Эррера исполняет все бласт-биты, применяя только одну педаль.

С 2003 года также играет в хардкор-панк группе Venomous Concept. В 2005 году был приглашённым барабанщиком на концертах британской блэк-метал-группы Anaal Nathrakh.

Дискография 
С Napalm Death

 Utopia Banished (1992)
 Fear, Emptiness, Despair (1994)
 Diatribes (1996)
 Inside the Torn Apart (1997)
 Words from the Exit Wound (1998)
 Enemy of the Music Business (2000)
 Order of the Leech (2002)
 The Code Is Red...Long Live the Code (2005)
 Smear Campaign (2006)
 Time Waits for No Slave (2009)
 Utilitarian (2012)
 Apex Predator – Easy Meat (2015)
 Throes of Joy in the Jaws of Defeatism (2020)

С Venomous Concept
 Retroactive Abortion (2004)
 Poisoned Apple (2008)
 Kick Me Silly VCIII (2016)
 Politics Versus the Erection (2020)

Ссылки 

Музыканты Napalm Death
Музыканты дэт-метала
Музыканты блэк-метала
Рок-музыканты США